Влади́мир Фёдорович Рома́нов:
 Романов, Владимир Фёдорович (1913—1985) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Романов, Владимир Фёдорович (1927—2011) — советский организатор производства, заслуженный деятель промышленности СССР.